No Brasil, um prato é qualquer porção de alimentos que se sirva em uma refeição diversificada ou banquete.

Habitualmente, os pratos de uma refeição são servidos segundo uma ordem pré-determinada.

O primeiro prato que se serve é denominado entrada e pode ser uma salada ou pequena porção de sopa, cuja função é respectivamente a de facilitar a digestão dos próximos pratos ou estimular o apetite.

O prato que contém a porção mais importante da refeição é normalmente também o prato mais saboroso e guarnecido. Este prato é denominado prato principal, e serve primariamente para saciar a fome e o apetite.

Em seguida, vem o prato denominado Guarnição , podendo ser legumes (batatas, abóboras...) ou refogados (chicória, couve...), ou até mesmo algum tipo de massa leve. Este é o prato de finalização dos "salgados"

O prato final costuma ser de paladar doce e ter a finalidade de complementar a refeição propriamente dita. Este prato é conhecido como sobremesa ou pospasto.

Culinária